Ground steht für:
 übliche Bezeichnung für Erdpotential in Schaltbildern, siehe Erdung
 Ground, Mahni oder Mauney, indisches Flächenmaß, siehe Graund
 The Ground, Album (2005) von Tord Gustavsen
 Ground (Musik), englische Bezeichnung und musikalische Form eines Basso ostinato

Siehe auch:
 Grounds
 Grund
 Boden